Kiem ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Eckehard Kiem (1950–2012), deutscher Musikwissenschaftler
 Hans Kiem (1915–1992), Südtiroler Politiker
 Karl Kiem (* 1953), deutscher Architekt, Bauhistoriker und Hochschullehrer
 Kiem Pauli (1882–1960), bairischer Volksmusiker
 Roger Kiem (* 1962), deutscher Rechtsanwalt und Rechtswissenschaftler
 Toni Kiem (1930–2014), Südtiroler Bauer und Politiker
 Werner Kiem (* 1962), italienischer Biathlet und Sportfunktionär

Siehe auch
 Kim
 Kieme